Olympique Antibes bezeichnet man als
 der ehemalige Namen des französischen Fußballvereins FC Antibes
 der Namen des französischen Basketballvereins Olympique d’Antibes